Тёлё́й-Дири́нг (Дири́нг) (, ) — село в Чурапчинском улусе Якутии (Россия), центр Тёлёйского наслега.

География 
Расположено среди озёр в 11 км к западу от центра улуса — села Чурапча. На юге — озеро Диринг, на северо-востоке — озеро Намярыкы. Через указанные озёра с запада на восток протекает река Куохара (левобережная часть бассейна реки Татта). Со всех сторон село и окрестные водоёмы окружены тайгой. В 2,5 км к югу — федеральная трасса  «Колыма». Юго-западнее, за автодорогой, — нежилое село Мяндийе, также относящееся к Тёлёйскому наслегу. Северо-западнее, в тайге, — нежилой населённый пункт Бюечени.

История 
Название «Тёлёй», по некоторым данным, впервые упоминается в 1779 году в связи с конфликтом между несколькими якутскими родами. По итогам данного конфликта был выделен отдельный наслег Тёлёй, где проживало около 25 семей. В 1802 году территория наслега увеличилась за счёт присоединения, в результате судебного спора, нескольких аласов. Главным занятием населения было сельское хозяйство. В 1928 году образован сельсовет. В 1930-е годы на территории сельсовета образовано несколько колхозов. Впоследствии, в 1940-е годы, некоторые из них были переселены на север Якутии (всего, по некоторым сведениям, 145 хозяйств). В послевоенные годы развивалась социальная инфраструктура, строились новые хозяйственные объекты. Развитие социальной сферы села продолжилось в 1990-е и 2000-е годы (было возведено несколько новых зданий для целей образования, здравоохранения, культуры, спорта).

Население 

По данным переписи 2002 года, в селе проживало 198 мужчин и 201 женщина, 77 % населения составляли якуты.

По данным переписи 2010 года, в селе проживало 49,1 % мужчин и 50,9 % женщин, около 99 % населения составляли якуты, также проживали русские, национальность нескольких жителей в ходе переписи не была указана.

Инфраструктура 
 Тёлёйская средняя общеобразовательная школа
 Детский сад «Кустук»
 Тёлёйский центр досуга «Аартык» имени 
 Тёлёйский участок Чурапчинского филиала ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)
 Магазин потребительского общества «Маарыкчаан»
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Отделение почтовой связи
 Животноводческий СХПК «Тёлёй»
 Несколько КФХ

В селе 9 улиц — Бродникова, Дачная, Кыталыктах, Набережная, Озёрная, Тёлёйская, Улуу Сысыы, Чаранская и Тёлёйский переулок, а также молодёжный квартал «Улуу Сысыы».

Достопримечательности 
 Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса